Phelps kan som auktorsförkortning betyda:

 William Henry Phelps
 William Henry Phelps, Jr
 William Phelps

Robotskapade auktorsförkortningar